Elisabetta (1144 – 1189)
 Stefano (1147 – 1172);
 Béla (1148 – 1196);
 Géza; (1151 - 1210)
 Adele;
 Elena (1158 – 1199), sposò Leopoldo V di Babenberg
 Margherita (1162 – 1208).

Bibliografia 
Letteratura Brigitte Sokop: Stammtafeln europäischer Herrscherhäuser. 3. Aufl. Vienna 1993. (n.) Soltész, István: The Queen of the House of Árpád (Gabo, 1999) Kristó, Gyula - Makk, Ferenc: The rulers of the Árpád House (IPC Books, 1996)

Altri progetti 

Rus' di Kiev